Шефтер — фамилия.

Известные носители 
  (1902—1999) — американский кинокомпозитор российского происхождения.
 Шефтер, Виктория Самуиловна (в замужестве Токарева, род. 1937) — русская писательница, сценаристка.